Лора Лини () је америчка глумица, рођена 5. фебруара 1964. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 1993. || || -{Dave}- || Ранди || 
|-
| 1995. || || -{Congo}- || др Карен Рос || 
|-
| 1996. || Исконски страх || Primal Fear || Џанет Венабл|| 
|-
| 1997. || Апсолутна моћ || Absolute Power || Кејт Витни || 
|-
| 1998. || Труманов шоу || -{The Truman Show}- || Мерил Бербанк/Хана Гил || 
|-
| 2000. || || -{The House of Mirth}- || Берта Дорсет || 
|-
| 2000. || || -{You Can Count on Me}- ||Саманта „Сами“ Прескот || 
|-
| 2000. || || -{Maze}- || Кали|| 
|-
| 2000. || || -{Running Mates}- || Лорен Хартман || 
|-
| 2001. || || -{Wild Iris}- || Ајрис || 
|-
| 2002. || Мотманово пророчанство || -{The Mothman Prophecies}- || Кони Милс || 
|-
| 2003. || У ствари љубав || -{Love Actually}- || Сара || 
|-
| 2003. || Мистична река || -{Mystic River}- || Анабет Маркум|| 
|-
| 2003. || || -{The Life of David Gale}- || Констанс Харавеј|| 
|-
| 2004. || Кинси || -{Kinsey}- || Клара Макмилен || 
|-
| 2004. || || -{P.S.}- || Луиз Харингтон|| 
|-
| 2005. || Егзорцизам Емили Роуз || -{The Exorcism of Emily Rose}- || Ерин Брунер || 
|-
| 2005. || Лигња и кит || -{The Squid and the Whale}- || Џоун Беркман || 
|-
| 2006. || || -{Jindabyne}- || Клер || 
|-
| 2006. || || -{Driving Lessons}- || Лора Маршал || 
|-
| 2006. || || -{Man of the Year}- || Елинор Грин || 
|-
| 2007. || || -{Breach}- || Кејт Бероуз || 
|-
| 2007. || || -{The Savages}- || Венди Савиџ || 
|-
| 2007. || Дадиљини дневници || -{The Nanny Diaries}- || гђа Икс || 
|-
| 2007. || || -{The City of Your Final Destination}- || Каролајн || 
|-
| 2015. || Господин Холмс || -{Mr. Holmes}- || госпођа Манро || 
|-
| 2016. || Нинџа корњаче: Изван сенке || -{Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows}- || Ребека Винсент || 
|-
| 2016. || Чудо са Хадсона || -{Sully}- || Лорејн Саленбергер || 
|-
| 2016. || Ноћне звери || -{Nocturnal Animals}- || Ана Сатон || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1964.
Америчке глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит
Биографије живих особа